Ква́нтовий дефе́кт (рос. дефект квантовый; англ. quantum defect) – величина, що характеризує відмінність енергії електрона в атомі від енергії електрона з тим же квантовим числом n у воднеподібному атомі. Введений Й.Р. Ридбергом для опису спектральних серій атомів лужних металів простими універсальними формулами, аналогічними формулам спектральних серій атома водню. Квантовий дефект іноді називають поправкою Рідберга.

Енергію рівнів Enl атомів лужних металів (і лужноподібних іонів) з одним і тим же орбітальним квантовим числом l з хорошою точністю можна описати ф-лою:
 
де z - зарядове число атомного залишку, тобто всієї атомної системи, за винятком валентного електрона (або спектроскопіч. символ іона),  - постійна Ридберґа. Величина дефекту Δ слабо залежить від n і швидко убуває із зростанням l. Метод, заснований на введенні квантового дефекту, теоретично обґрунтований для атомних і молекулярних ридбергівських станів: ридбергівські стани електрона можна описувати за допомогою аналітич. ф-цій енергії. Завдяки цьому метод квантового дефекту знаходить широке застосування в теорії фотоіонізації атомів і молекул і в теорії електронно-атомних зіткнень.

Примітки

Див. також 
Формула Ридберґа

Квантова фізика